Caravan est le nom :

Musique 

 Caravan, un standard de jazz composé par Juan Tizol et Duke Ellington (1936) ;
 Caravan, un groupe britannique de rock progressif ;
 Caravan,   du groupe du même nom (1969);
 Caravan, un album de jazz de Jo Jones (1974) ;
 Caravan, titre de la réédition en CD de l'album de jazz Cliff Smalls featuring Oliver Jackson and Leonard Gaskin de 1978
 Caravan, un groupe de musique thaï.

Cinéma 

 Caravan, un film américain réalisé par Erik Charell sorti en 1934 ;
 Caravan, un film indien réalisé par Nasir Hussain sorti en 1971.

Autre 

 le Cessna 208 Caravan, un avion.
Homonymie de titre